Пя́тый элеме́нт — многозначный термин:
 Пятый элемент в алхимии и натурфилософии — , , эфир. 
 Пятый элемент — атомный номер бора в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
 «Пятый элемент» — фантастический боевик Люка Бессона (Франция, 1997).
 «5 элемент» — белорусская торговая сеть, основанная в 1994 году.

См. также 
 Шестой элемент